Kaiser este titlul imperial german și a numeroase persoane de origine germană.

Titlu imperial 

 Kaiser este titlul imperial german  și este derivat de la Cezar, care este tradus prin „împărat”, fiind folosit pentru monarhii Sfântului Imperiu Roman (800–1806), Imperiului Austro-Ungar (1804–1918) și ai Imperiului German (1871–1918). 

 Kaiser este folosit în diferite alte limbi, în special în cele orientale (de exemplu în urdu și hindi) pentru numirea unui titlu similar cu cel de împărat.

 George al VI-lea al Regatului Unit a fost ultimul monarh britanic care a purtat titlul  Kaiser i Hind, "Împărat al Indiei"

Persoane 

 Kaiser este un nume de familie întâlnit relativ frecvent în rândurile germanilor (alături de alte nume care amintesc de titluri nobiliare precum König, Graf sau Herzog).
 Franz Beckenbauer, jucător de fotbal german, poreclit "Kaiser Franz". 
 Georg Kaiser (1878 – 1945), scriitor german.
 Glenn Kaiser, muzician american. 
 Henry J. Kaiser (1882 – 1967), industriaș american. 
 Kajetan Georg von Kaiser, chimist german. 
 Philip Mayer Kaiser, diplomat american. 
 Robert Blair Kaiser, scriitor și ziarist. 
 Rudolf Kaiser, proiectant german de avioane.  
 Vedeți și  Kaiser (Name) pentru o listă mai completă a persoanelor (cele mai multe germani) care poartă numele Kaiser.
 Keyser Söze, personaj fictiv din filmul The Usual Suspects.

Localități  

 Kaiser, Missouri

Note